Ferrari 642 je Ferrarijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v prvem delu , ko sta z njim dirkala Alain Prost in Jean Alesi. Moštvo je sezono začelo z visokimi pričakovanji, toda ker je na prvih šestih dirkah doseglo le dve uvrstitvi na stopničke, so že od sedme dirke sezone za  dirkali z novim dirkalnikom Ferrari 643.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

642